Landolphe est un patronyme porté notamment par :

 Jean-François Landolphe (1747-1825), négrier, pirate et officier de marine français ;
 Pierre Landolphe (1809-1889), homme politique français.

Homonymie de patronyme